Johann Ernst von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Johann Ernst (Sachsen-Eisenach) (1566–1638), Herzog von Sachsen-Eisenach und Herzog von Sachsen-Coburg